Пиерия может означать:
 Пиерия — ном в Греции.
 Пиерия (горы) — горы в Греции.